Појам Брезно изведен је од речи бреза. Он се среће код следећих топонима:

Северна Македонија:
 Брезно (Теарце), насељено место у општини Теарце, Северна Македонија;

Словачка:
 Брезно (Словачка), град и средиште округа у Банскобистричком крају, Словачка;

Словенија:
 Брезно (Лашко), насељено место у општини Лашко, Словенија;
 Брезно (Подвелка), насељено место у општини Подвелка, Словенија;

Хрватска:
 Горње Брезно, насељено место у општини Хум на Сутли, Хрватска;
 Доње Брезно, насељено место у општини Хум на Сутли, Хрватска;
 Брезно Гора, насељено место у општини Хум на Сутли, Хрватска;

Чешка:
 Брезно (Млада Болеслав), варошица у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република;
 Брезно (Хомутов), насељено место у округу Хомутов, Устечки крај, Чешка Република;

Види још 
 Бреза (вишезначна одредница)
 Брезе (вишезначна одредница)
 Брезик (вишезначна одредница)
 Брезине (вишезначна одредница)
 Брезици (вишезначна одредница)
 Брезичани (вишезначна одредница)
 Брезна (вишезначна одредница)
 Брезник (вишезначна одредница)
 Брезница (вишезначна одредница)
 Брезова (вишезначна одредница)
 Брезовац (вишезначна одредница)
 Брезово (вишезначна одредница)
 Брезовица (вишезначна одредница)
 Брезовице (вишезначна одредница)